many – w mitologii rzymskiej dusze zmarłych
 Many – miejscowość w województwie mazowieckim
 Many – miejscowość we Francji
 Many – miejscowość w USA